«Soothe My Soul» (в пер. З англ. Задавольни мою душу) - другий сингл з тринадцятого студійного альбому Delta Machine британської групи Depeche Mode і 51-й у дискографії групи. Випуск синглу на компакт-диску відбувся 13 травня, а на вінілі 10 червня 2013.

Прем'єра пісні «Soothe My Soul» відбулося 15 березня 2013 року в ранковому шоу на радіо BBC 6. Кліп на пісню, режисером якого став Воррен Фу, був представлений 28 березня на каналі VEVO.

Формати та списки композицій  

Сингли Depeche Mode